Tunuyán (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
Tunuyán (departement), een departement van de Argentijnse provincie Mendoza